Сезон Формули E 2014-15 — Перший сезон міжнародного чемпіонату з перегонів на електромобілях, організованого Міжнародною автомобільною федерацією. Сезон починався 13 вересня 2014 у Пекіні, а закінчувався 28 червня у Лондоні. Чемпіонами стали бразильський гонщик Нельсон Піке-молодший та французька команда e.dams Renault.

Команди та пілоти 
Усі команди використовували електромобіль Spark-Renault SRT_01E з двигуном Renault SRT 01-e.

Зміни у командах 
 Спочатку у чемпіонаті повинні були брати участь Drayson Racing та Vastha Racing, але першу переіменували у Trulli, а друга пішла з чемпіонату до його початку.
 На останніх гонках у Лондоні Virgin, через проблеми зі здоров'ям у Хайме Альгерсуарі, замінила його Фабіо Ляймером.
 Dragon після чотирьох гонок замінили Оріоля Сервію Лоїком Дювалем.
 Після чотирьох етапів Trulli замінили Мікелу Черруті на Вітантоніо Ліуцці. Через участь у турингу він не зміг приїхати на останні гонки в Лондоні, тож замість нього брав участь Алекс Фонтана.
 Через скандал з наркотичними речовинами, Andretti після двох гонок замінила Франка Монтаньї Жан-Еріком Вернем.
 Другим пілотом Andretti на першому етапі був Шарль Пік, на наступних гонках його заміняли Меттью Бребем, Марко Андретті, Скотт Спід, Джастін Вілсон та Сімона де Сільвестро. Після цього Пік перейшов до China, де став одним з пілотів, що заміняли Хопінь Туна, який брав участь у іншому чемпіонаті, серед них також були Антоніо Гарсія та Олівер Терві.
 Через участь у DTM Антоніу-Фелікса да Кошту у Aguri на деяких гонках заміняли Такума Сато та Сакон Ямамото.
 Спочатку Aguri підписали контракт з Кетрін Легг, але через участь у іншому чемпіонаті, вона після двох етапів була замінена Сальвадором Дюраном.
 Перед сьомим етапом China знайшла головного спонсора NEXTEV.

Календар перегонів 
Календар було затверджено у грудні 2013, але він змінювався впродовж сезону.

Зміни у календарі 
 еПрі Путраджаї спочатку було заплановано на 18 жовтня.
 Третім етапом повинна була бути гонка у Ріо-де-Жанейро, вона б пройшла 11 листопада. У березні 2014 його перенесли на 15 листопада. У квітні 2014 її відмінили.
 Шостим етапом повинна була бути гонка у Лос-Анджелесі, яка пройшла б 14 лютого. У квітні 2014 її перенесли на 4 квітня. У травні стало відомо, що гонка пройде у Лонг-Бічі.
 еПрі Берліна спочатку було заплановано на 30 травня.

Результати

Очкова система 
Очки начислювалися першій десятці фінішувавших за наступною схемою:

Результат з найменшою кількістю очок (якщо пілота не було виключено зі змагання) не зараховувався у фінальному результаті.

Жирний шрифт — Поул, Курсив — Швидке коло, * — Фанбуст, (дужки) — Результат виключено

Чемпіонат пілотів 
{|
|valign="top"|

Чемпіонат команд 
Серед команд діяла така ж система очок, але результати обох пілотів додавалися.

{|
|

Хронологія лідерів чемпіонату

Примітки 

спортивні події 2014
спортивні події 2015